Роза Альбах-Ретти (, урожд. Роза Ретти; , , Гессен — , , Нижняя Австрия) — австрийская театральная актриса. Бабушка актрисы Роми Шнайдер.

Биография 
Роза Ретти родилась в актёрской семье Рудольфа и Кети Ретти и принадлежала старинной актёрской династии итальянского происхождения. Отец Розы Рудольф стал её первым учителем. С 1890 года Роза играла в берлинских театрах. Её первым успехом на театральных подмостках стала заглавная роль в спектакле «Минна фон Барнхельм» в берлинском Театре имени Лессинга. В 1895—1903 годах Ретти служила в венских театрах — Фолькстеатр и Бургтеатр. В 1905 году удостоилась звания придворной актрисы. В 1928 году Роза Ретти получила звание почётного члена труппы Бургтеатра. Её прощальный выход на сцену состоялся в 1958 году.

Кинокарьера Розы Ретти началась в 1930 году с фильмом «Деньги на улице». Потомки Розы Ретти также получили известность. Сын Розы Ретти Вольф, родившийся в браке актрисы с офицером австрийской армии Карлом Альбахом, также стал актёром. Внучка Розы Ретти Роми Шнайдер — известная немецкая и французская актриса. В возрасте ста лет Роза выпустила книгу своих воспоминаний «Как коротки эти сто лет». Роза Альбах-Ретти умерла в 1980 году в возрасте 105 лет и была похоронена на Центральном кладбище Вены.

Сочинения 
 Albach-Retty, Rosa. So kurz sind hundert Jahre. Erinnerungen. Verlag: Herbig, München Berlin, 1979. ISBN 9783776608649

Фильмография 
 1930: Geld auf der Straße
 1935: Episode
 1939: Отель «Захер» / Hotel Sacher
 1942: Wien 1910
 1942: Die heimliche Gräfin
 1942: Wen die Götter lieben
 1951: Maria Theresia
 1955: Der Kongreß tanzt

Примечания

Ссылки 
 Биография на austria-forum.org 

Столетние долгожительницы‎ Австрии
Мемуаристы Австрии
Похороненные на Центральном кладбище Вены
Альбах-Ретти — Шнайдер